Wetenschap en natuur
 IJs (water), de vaste (bevroren) vorm van water
 Droogijs, de vaste vorm van koolstofdioxide (CO2)
 Zee-ijs, de benaming voor bevroren zeewater

Nagerecht
 Consumptie-ijs, een gerecht of lekkernij

Overige
 IJs (televisieserie), een Nederlandse miniserie

Zie ook
 Ys (doorverwijspagina)